

Persone 
 Giovanni Degli Antoni (1935-2016) – accademico e informatico italiano.
 Piero Degli Antoni  (n. 1960) – scrittore e giornalista italiano. 
 Pietro degli Antoni (1639-1720) – compositore e accademico italiano. 
 Vincenzo Berni degli Antoni (1747-1828) – avvocato e scrittore italiano.

Pagine correlate 
Antonio (disambigua)
Antoni
D'Antoni
De Antoni
Antonini